Kosmic (Walibi Sud-Ouest) - voormalige attractie
 Kosmic Films - filmdistributeur
 Kosmic Free Music Foundation - groep computer-musici actief binnen de Demoscene